Баллинаскарти (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).

Из этой деревни родом Джон Форд, дед Генри Форда.

Примечания 

Населённые пункты графства Корк